Gebser ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gebser (1856–1917), deutsche Lehrerin und Historikerin
 August Rudolf Gebser (1801–1874), deutscher Schriftsteller, Philosoph und Theologe
 Gustav Friedrich Gebser, Amtmann des Amtes Sittichenbach
 Jean Gebser (1905–1973), deutsch-schweizerischer Philosoph, Schriftsteller und Übersetzer
 Siegfried Gebser (1936–2021), deutscher Dokumentarfilmer und Fotograf